17-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 8 сентября по 22 декабря 2009 года с участием 28 команд (11 представителей суперлиги, 15 — высшей лиги «А» и 2 — высшей лиги «Б»). Обладателем Кубка впервые стало московское «Динамо».

Предварительный этап 
Матчи проводились в шести группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в два круга турами.

От участия отказался первоначально заявленный липецкий «Индезит».

Группа 1 
 8—13 сентября. Москва
 22—27 сентября. Серпухов

Группа 2 
 8—11 сентября. Череповец
 24—27 сентября. Нижний Новгород

 «Индезит» (Липецк) — отказ от участия.
 «Динамо-Янтарь» отказался от участия во втором туре группового турнира. В оставшихся матчах ему были зачтены поражения 0:3 без начисления очков.

Группа 3 
 8—11 сентября. Белгород
 24—27 сентября. Воронеж

Группа 4 
 8—13 сентября. Екатеринбург
 21—26 сентября. Челябинск

Группа 5 
 8—13 сентября. Тюмень
 22—27 сентября. Омск

Группа 6 
 10—13 сентября. Хабаровск
 24—27 сентября. Иркутск

В полуфинальный этап вышли по три лучшие команды из 1-й, 5-й и 6-й групп, четыре — из 4-й, две — из 3-й и одна — из 2-й группы.

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в четырёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли команды, занявшие в группах первые места.

Группа А (Москва) 

 26 ноября. Автодор-Метар — Факел 3:0 (25:16, 25:18, 25:17); Динамо — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:17, 25:7, 25:10).
 27 ноября. Факел — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:19, 25:17, 25:17); Динамо — Автодор-Метар 3:0 (25:16, 25:12, 25:6).
 28 ноября. Автодор-Метар — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:23, 25:16, 25:18); Динамо — Факел 3:0 (25:14, 26:24, 25:22).

Группа Б (Одинцово) 

 27 ноября. Динамо — Ленинградка 3:0 (25:13, 25:11, 25:10); Заречье-Одинцово — Уфимочка 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).
 28 ноября. Динамо — Уфимочка 3:0 (25:15, 27:25, 25:17); Заречье-Одинцово — Ленинградка 3:0 (25:16, 25:12, 25:13).
 29 ноября. Уфимочка — Ленинградка 3:0 (25:18, 25:12, 25:11); Заречье-Одинцово — Динамо 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:22).

Группа В (Белгород) 

 «Уралочка»-НТМК занимает место в таблице выше «Университета-Технолога» по лучшему соотношению игровых очков, набранных во всех матчах (1,082 против 1,054).

 26 ноября. Уралочка-НТМК — Локо-Ангара 3:0 (25:18, 25:14, 25:19); Университет-Технолог — Динамо 3:0 (25:16, 25:23, 26:24).
 27 ноября. Динамо — Локо-Ангара 3:1 (25:22, 25:13, 23:25, 27:25); Уралочка-НТМК — Университет-Технолог 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:19).
 28 ноября. Динамо — Уралочка-НТМК 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:17); Университет-Технолог — Локо-Ангапра 3:1 (18:25, 25:14, 25:21, 25:22).

Группа Г (Омск) 

 26 ноября. Самородок — Хара Морин 3:2 (22:25, 19:25, 25:23, 25:14, 15:10); Омичка — Надежда 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).
 27 ноября. Надежда — Хара Морин 3:2 (26:24, 25:21, 24:26, 18:25, 15:10); Омичка — Самородок 3:1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:23).
 28 ноября. Самородок — Надежда 3:0 (25:23, 25:17, 25:14); Омичка — Хара Морин 3:0 (25:19, 25:22, 25:16).

Финальный этап 
21—22 декабря 2009. Омск.

Участники: «Динамо» (Москва), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка»-НТМК (Свердловская область), «Омичка» (Омск).

Полуфинал 
21 декабря
 Заречье-Одинцово — Омичка 3:0 (25:22, 25:23, 25:20)
 Динамо (М.) — Уралочка-НТМК 3:0 (27:25, 25:19, 25:22)

Матч за 3-е место 
22 декабря
 Омичка — Уралочка-НТМК 3:1 (25:20, 25:17, 20:25, 25:8)

Финал

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Леся Махно, Любовь Ягодина, Мария Перепёлкина, Оксана Пархоменко, Наталья Гончарова, Виктория Кузякина, Анна Матиенко, Симона Джоли, Елена Ежова, Елена Година. Главный тренер — Валерий Лосев.

 «Заречье-Одинцово» (Московская область): Валевска Морейра ди Оливейра, Инна Раздобарина, Мария Жадан, Паула Пекено, Екатерина Богачёва, Светлана Крючкова, Анастасия Маркова, Ольга Фатеева, Анастасия Шмелёва, Татьяна Кошелева, Елена Лисовская, Екатерина Панкова. Главный тренер — Вадим Панков.

 «Омичка» (Омск): Надежда Амелина, Анастасия Кодирова, Анастасия Ткачёва, Дарья Векшина, Стэси Сикора, Анна-Мириам Гансонре, Анна Плигунова, Людмила Малофеева, Кристин Ричардс, Ксения Пешкина, Марина Акулова. Главный тренер — Сергей Овчинников.

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 «Динамо» преодолело кубковый комплекс!// «Спорт-Экспресс» — 23.12.2009

2009 год в волейболе